White Castle  steht für:

 White Castle (Wales), Burgruine in Monmouthshire in Wales
 White Castle (Restaurant), Imbisskette, mit White Castle Building No. 8
 White Castle (Verlag), Österreich

White Castle  ist der Name folgender Orte:

 White Castle (Louisiana)